H97 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Talcott Mountain Science Center, di Avon, Connecticut, USA